Bohutín kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Bohutín (okres Příbram)
 Bohutín (okres Šumperk)